White Oak Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 White Oak Township (Cleveland County, Arkansas)
 White Oak Township (Franklin County, Arkansas)
 White Oak Township (Sebastian County, Arkansas)
 White Oak Township (Illinois)
 White Oak Township (Mahaska County, Iowa)
 White Oak Township (Warren County, Iowa)
 White Oak Township (Michigan)
 White Oak Township (Minnesota)
 White Oak Township (Harrison County, Missouri)
 White Oak Township (Henry County, Missouri)